В состав Кировоградской области Украины входят 12 городов.

Примечания 

Кировоградская область